Lydon puede hacer referencia a:

 Alexandra Lydon (1979-), actriz estadounidense-irlandesa.
 John Lydon (1956-), músico británico también conocido como Johnny Rotten.
 Joseph Patrick Lydon (1878–1937), boxeador estadounidense.